Ни́ва (до 1945 року — Теґеш № 1, Малий Теґеш, Кучук-Теґеш; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.